Ježov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Ježov (okres Hodonín)
 Ježov (okres Pelhřimov)